Schauff ist

 ein Familienname:
 Johannes Schauff (1902–1990), deutscher Politiker (Zentrum), Mitglied des Deutschen Reichstages 1932/'33
 Gerhard Schauff (1938–1996), deutscher Brasilienmissionar
 ein deutsches Unternehmen: Schauff (Unternehmen)

Siehe auch:
 Schauf